Джордан Ромеро (; р. 12 июля 1996, Биг-Бэр-Лейк, Калифорния, США) — американский альпинист, 22 мая 2010 года ставший самым молодым в истории альпинистом, совершившим успешное восхождение на Эверест. На момент достижения вершины ему было 13 лет 10 месяцев и 10 дней.

Ромеро совершил восхождение в сопровождении своего отца — Пола Ромеро, приёмной матери Карен Лундгрен и трёх помощников: Энг Пасанга, Лама Давы и Лама Кармы. Предыдущий рекорд принадлежал Мин Кипа из Непала, которая в 2003 году покорила вершину в возрасте 15 лет. По словам Джордана, у него возникло желание покорить семь вершин семи континентов после того, как увидел в коридоре своей школы картину, на которой были изображены высочайшие вершины семи континентов. В декабре 2011 года он поднялся на Массив Винсон, побив рекорд Джорджа Аткинсона, являвшегося самым молодым альпинистом, покорившим высочайшие вершины всех континентов в возрасте 15 лет 5 месяцев и 12 дней.

Вполне вероятно, что если не произойдёт изменений в национальных политиках Непала и Китая, то рекорд Ромеро не будет превзойдён: Непал более не выдаёт лицензии альпинистам моложе 16 лет для подъёма на Эверест, а вслед за восхождением Ромеро Китай также ввёл подобные ограничения на тибетский склон горы. Джордан заявил, что не возражает, если какой-нибудь другой ребёнок превзойдёт его рекорд, так как он сам просто наслаждается восхождениями ради восхождений.

Биография 
Ромеро родился 12 июля 1996 года, вырос и живёт по настоящее время в городе Биг-Бэр-Лейк (штат Калифорния). Его отцом является Пол Ромеро, а матерью — Ли Энн Дрейк.

Восхождения 

На данный момент, Ромеро поставил перед собой цель подняться на самые высокие точки во всех 50 штатах США.

Восхождение на Эверест 
До восхождения на Эверест Ромеро уже поднялся на шесть вершин из восьми в общем списке «Семь вершин». Последним подъёмом было восхождение на гору Аконкагуа (6962 м). Группа Ромеро выбрала маршрут по северному склону горы со стороны Тибета. Группа имела с собой GPS-трекер и спутниковый телефон, её продвижение можно было наблюдать на карте удалённо. В промежуточном лагере на высоте 5700 м Ромеро провёл интервью, второе Skype-интервью он дал непосредственно на вершине.

До осуществления восхождения на Эверест рядом экспертов была высказана критика в адрес предстоящего восхождения. Дэвид Хиллбрандт, медицинский советник Британского совета альпинизма, выразил сомнения в том, что Ромеро на момент восхождения был достаточно психологически зрелым, а также добавлял: «Это полностью противоречит духу альпинизма. Это похоже на массовый маркетинг, деньги и насилие над ребёнком. В настоящее время люди могут подняться на лебёдке, с помощью верёвки, которую шерпы прокладывают для них. Всё это будет сделано для него [для Ромеро]. Он — пассажир». Из-за нежелания проходить через непредсказуемый ледопад Кхумбу в Непале, Ромеро и его команда выбрали путь со стороны Тибета. 10 июня 2010 года Китайская тибетская ассоциация альпинизма объявила о введении возрастного ценза для соискателей лицензии на подъём на Эверест по северному склону.

После восхождения на Эверест Ромеро и Кэтрин Бланк написали книгу «Мальчик, который покорил Эверест: История Джордана Ромеро» (). Книга представляет собой иллюстрированное издание, в которое включены фотографии всей команды Джордана, базовых лагерей и фотографии с вершины горы.

См. также 
 Пурна, Малаватх

Примечания

Ссылки 
 

Альпинисты США
Покорившие Джомолунгму